Саманта Стосур була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Домініка Цібулкова.

Анастасія Павлюченкова виграла титул, у фіналі перемігши Цібулкову з рахунком 6–7(5–7), 7–6(7–3), 7–6(8–6), попри те що її суперниця мала два матч-бола в третьому сеті.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internationaux de Strasbourg, одиночний розряд
2018